Abgang steht für:
 Abgang (Wein), der Nachgeschmack eines Weines
 Abgang (Bier), der Nachhall eines geschmacksintensiven Bieres
 Abgang (Schauspiel), Bühnenwerk (2007) von Václav Havel
 Abgang (Theater), das Verlassen der Bühne
 Abgang (Turnen), den Schluss einer Übung
 Abfallmaterial aus einer Aufbereitungsanlage
 Abwärtsbewegung von Schnee, Schlamm, Geröll oder Ähnlichem in einer Lawine
 Verschwinden eines Gebäudes oder einer Siedlung
 Fährtenarbeit, den Beginn einer Fährte im Hundesport
 Fehlgeburt (veraltet)
 Orgasmus (vulgär)
 Tod, vor allem bei Suizid (vulgär)
 den Vorgang bei einem Vereinswechsel wie 
 Transfer (Fußball)
 Trade (Sport)
 das Ausscheiden eines Vermögensgegenstands aus einem Unternehmen, siehe Anlagengitter

Siehe auch: